Ау-на-Рейне () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Раштат. Население составляет 3350 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,29 км². Официальный код — 08 2 16 002.

На выборах городского головы в 2017 году выбрали уроженку Казахстана, города Целиноград, Веронику Лаукарт.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга